Mystrosporium är ett släkte av svampar. Mystrosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mystrosporium